Belvedere (italienisch bel vedere „schöne Aussicht“) steht für:

 Belvedere (Architektur), architektonischer Begriff
 Belvedere (Band), kanadische Punkband
 Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Belvedere
 Belvedere (Wodka), polnische Wodkamarke
 Plymouth Belvedere, Pkw-Modell des US-Herstellers Chrysler
 Bristol Belvedere, britischer Transporthubschrauber
 Belvedere-Film, österreichische Filmproduktionsgesellschaft
 Mr. Belvedere, US-amerikanische Sitcom

Belvedere ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Belvedere (1652–1732), italienischer Maler
 Marino Carafa di Belvedere (1764–1830), italienischer Kardinal und Bürgermeister von Neapel
 Vittoria Belvedere (* 1972), italienische Schauspielerin

Belvedere ist der Name folgender Schlösser und Monumente

in Deutschland:
 Belvedere auf dem Klausberg in Sanssouci in Potsdam
 Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam
 Belvedere, Lustschlösschen in Badenweiler, siehe Badenweiler #Belvedere
 Belvedere Bruchsal, Jagdschlösschen der speyrischen Fürstbischöfe in Bruchsal
 Belvedere (Charlottenburg) in Berlin-Charlottenburg
 Belvedere (Dresden), vier ehemalige Lustschlösser in Dresden
 Belvedere (Neubrandenburg) im Brodaer Holz in Neubrandenburg
 Belvedere zum Schloss Wackerbarth in Radebeul
 Belvedere (Spiegelsberge) bei Halberstadt
 Belvedere (Weimar)

in Österreich:
 Schloss Belvedere in Wien
 Österreichische Galerie Belvedere, kurz Belvedere genannt, ein Museum im Wiener Schloss Belvedere
 Quartier Belvedere, ein Wohn- und Museumsviertel in der Nähe des Schloss Belvedere rund um den Hauptbahnhof Wien

in der Schweiz:
 Torre Belvedere, Aussichtsturm in Maloja, Graubünden

im übrigen Europa:
 Belvedere (Florenz), Italien
 Belvedere (Warschau), Polen
 Lusthaus der Königin Anna, Belvedere, in der Prager Burg
 Belvedere (Teplice), Tschechien
 Belvedere (Valtice), Tschechien
 Fort Belvedere, Landhaus im Windsor Great Park, England

weitere Bauwerke:
 Wasserturm Belvedere in Aachen
 Landschaftspark Belvedere, Köln
 Bahnhof Belvedere der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft in Köln-Müngersdorf von 1839
 Aussichtsplattform Belvedere in Würzburg, siehe Neumann-Kanzel
 Stadion Belvedere, ehemaliges Fußballstadion in Prag, Spielstätte des DFC Prag
 Belvedere Castle im Central Park, New York City

Belvedere ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Belvédère, französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes

in den Vereinigten Staaten:
 Belvedere (Alabama), im Mobile County
 Belvedere (Los Angeles County, Kalifornien)
 Belvedere (Kalifornien)
 Belvedere (Cecil County, Maryland)
 Belvedere (Montgomery County, Maryland)
 Belvedere (Edgecombe County, North Carolina)
 Belvedere (Pitt County, North Carolina)
 Belvedere (Ohio), im Jefferson County
 Belvedere (Puerto Rico), im Cabo Rojo
 Belvedere (Aiken County, South Carolina)
 Belvedere (Berkeley County, South Carolina)
 Belvedere (Spartanburg County, South Carolina)
 Belvedere (Virgin Islands), im St. Croix
 Belvedere (Fairfax County, Virginia)
 Belvedere (Portsmouth), Stadtteil von Portsmouth, Virginia
 Belvedere (Spotsylvania County, Virginia)
 Belvedere (Washington), im Okanogan County

Ortsteile:
 Belvedere (Montevideo), Ortsteil der Hauptstadt Montevideo, Uruguay
 Belvedere (London), Ortsteil des Londoner Stadtbezirks London Borough of Bexley
 Belvedere Langhe, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont

Landmarken:
 Belvedér, Aussichtspunkt in der Böhmischen Schweiz in Tschechien
 Belvédère de Spitzenfels, Aussichtspunkt in den Vogesen, siehe Col de la Schlucht #Aussichtspunkt Belvédère du Spitzenfels und andere Ziele
 alte österreichische Bezeichnung des Letná, Hügel in Prag
 Belvedere (2650 m), ein Felsmassiv in den Dolomiten, siehe Padonkamm

im NRHP gelistete Objekte:
 Belvedere (Charles Town), in Charles Town, West Virginia, ID-Nr. 84003588
 Belvedere Hotel, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 77001529

Siehe auch:
 Belvederchen
 Belvedere Heights
 Belvedere House
 Belvedere-Turm
 Belvidere
 Bella Vista
 Bellevue